La Bòbila Vella a Palafrugell és l'edifici que acollia els forns de suro negre més antics d'Espanya. Es van començar a construir el 1913 per iniciativa de l'empresa Miquel, Vincke i Meyer (posteriorment anomenada Manufacturas del Corcho). Al final dels anys setanta del  l'empresa va vendre l'espai a l'empresa Bertran, que va continuar la fabricació fins al 1988. Actualment s'ha rehabilitat com a espai firal.

Arquitectura 

La superfície construïda és de 1.369 metres quadrats en planta baixa, amb un soterrani de 231 metres quadrats i una terrassa descoberta de 94,50 metres quadrats.

Conjunt fabril de la casa Miquel, Vincke i Meyer, separat només del nucli principal pel carrer de la Garriga, pel qual hi comunica. Deu ser una ampliació poc posterior al dit nucli o feta al mateix temps, ja que segueix el mateix esquema: naus de dues plantes amb finestrals distribuïts en filades regulars, interiors coberts amb encavallades i frontons amb l'emblema primitiu de la casa. Hi destaca el pati central amb les antigues cavallerisses que creen una porxada amb arcs ornamentals, de rajol vist a sardinell, que tanquen per tres costats un pati quadrangular i s'adossen a un edifici de dues plantes del mateix moment. També té interès l'entrada al conjunt pel carrer Miquel, Vinke i Meyer, entre els extrems de dues naus i l'espai obert que precedeix el pati de les esmentades dependències. Les dites quadres i espais per a carruatges són una edificació tractada amb un llenguatge diferent dels edificis pròpiament fabrils.

Història 

Can Mario fou una indústria capdavantera de la mecanització. Joan Miquel i Avellí, «Joanet Mario», en fou el creador l'any 1900 amb socis alemanys, els quals es retiraren en el 1916. Es dedicà a tota mena d'especialitats aprofitant tots els recursos de la matèria primera. El 1920 adquirí la gran factoria de Palamós. Fundà filials comercials a Nova York i Londres. El 1930 fou adquirida per la casa estatunidenca Armstrong Cork Company i el fundador es retirà.

El 10 d'octubre de 1913 l'Ajuntament de Palafrugell va concedir el permís per construir uns coberts en la zona entre els carrers de Miquel, Vincke i Meyer i el de la Lluna, que configurarien la zona de forns. Tota l'àrea, tal com la coneixem actualment, a tot tardar ja quedaria enllestida durant l'any 1915.

El 2010 l'edifici es va adequar per convertir-lo en un espai firal per fer-hi activitats i fires, amb prioritat pels esdeveniments culturals i comercials.

Les primitives quadres conservades de la Bòbila Vella, actualment seu de l'Institut Català del Suro i de l'Associació d'empresaris Surers, després d'una acurada remodelació.

Vegeu també 
 Bòbila Nova (Palafrugell)

Referències

Bibliografia 
 HERNÁNDEZ, Santi: Palafrugell i el suro. Feina i gent dels inicis de la indústria a la postguerra. Quaderns de Palafrugell. Ajuntament de Palafrugell i Diputació de Girona. 2002.
 ESPADALÉ, Josep; MARTÍ, Àngela. La fabricació d'aglomerat negre i la Bòbila Vella. L'Estoig, núm. 4, 1995.
 MEDIR, Ramir: Historia del gremio corchero. Alhambra. Madrid. 1953.
 PLA, Josep: «El senyor Joan Miquel i la industrialització del suro». Homenots 2a sèrie O.C. 16.
 TARRÚS, Joan, i COMADIRA, Narcís: Guia de l'arquitectura dels segles XIX i XX a la província de Girona. COAC i Editorial La Gaia Ciència. 1977.
 BOHIGAS, Oriol: Reseña y catálogo de la arquitectura modernista. Ed. Lumen. Barcelona. 1983.

Edificis de Palafrugell
Can Mario
Vella
Obres de General Guitart i Lostaló